Hanes oder Hånes ist der Familienname folgender Personen:

 Fiona Hanes-Crawford (* 1977), australische Softballspielerin, siehe Fiona Crawford 
 Mary Hanes (1953–2012), US-amerikanische Fernsehdrehbuchautorin
 Øivind Hånes (* 1960), norwegischer Musiker, Komponist, Produzent und Schriftsteller